O termo Gail pode referir-se a:

Pessoas
Gail Borden, inventor estadunidense
Gail Devers, atleta estadunidense
Gail Jonson, nadadora da Nova Zelândia
Gail Kim, lutadora de wrestling canadense
Gail Simmons, crítica de culinária canadense
Gail Sheehy, jornalista estadunidense

Lugares
Gail (Texas), capital do condado de Borden, no Texas

Outros
Língua gail, língua da África do Sul
Rio Gail, rio da Áustria

Ver também
Gale
Gayle

Desambiguação